

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sokole-Kuźnica – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. powiat bydgoskim, w gminie Koronowo
 Sokole-Kuźnica – część wsi Sucha w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo